Гамильтонова система — частный случай динамической системы, описывающей физические процессы без диссипации. В ней силы не зависят от скорости.

Гамильтонова система представляет собой систему дифференциальных уравнений, которые могут быть записаны в форме уравнений Гамильтона:

где  — функция Гамильтона, которая обычно имеет смысл энергии системы.

В общем случае гамильтонову систему на 2N-мерном пространстве можно задать, определив скобку Пуассона для любых пар функций  и , удовлетворяющую свойствам невырожденности, билинейности и кососимметричности, а также тождеству Якоби.

Гамильтоновы системы являются предметом изучения гамильтоновой механики.

Ссылки 
 

Динамические системы
Гамильтонова механика